Plaatsen
 Ehrenstein (Asbach) - deel van Ansbach, Rijnland-Pfalts, Duitsland
 Burg Ehrenstein (Westerwald) - plaats in Rijnland-Pfalts, Duitsland
 Kloster Ehrenstein - plaats in Rijnland-Pfalts, Duitsland
 Ehrenstein (Blaustein) - plaats in Baden-Württemberg
 Ehrenstein (Stadtilm) - plaats in Thüringen
 Burg Ehrenstein (Thüringen) - plaats in Thüringen

Personen
 Albert Ehrenstein - Oostenrijks auteur en dichter
 Carl Ehrenstein - Oostenrijks auteur en vertaler
 Georg Otto von Ehrenstein - Duits politicus
 Gottfried W. Ehrenstein - Duits ingenieur
 Günther von Ehrenstein - Duits biochemicus
 Karl Wolf von Ehrenstein - Duits politicus
 Louise von Ehrenstein - Oostenrijks zangeres
 Walter Ehrenstein - Duits psycholoog
 Walter H. Ehrenstein - Duits psycholoog